Voltor : un groupe de punk hardcore espagnol ;
Voltor Navás, 1935 : un genre d’insectes de la famille des Myrmeleontidae.